La formula molecolare C25H37N1O4 può indicare:
 Salmeterolo
 Bimatoprost

Formule molecolari